Агасси́с () — французская фамилия, а также топоним.

Фамилия 
 Агассис, Александр (1835—1910) — американский учёный и инженер, сын Жана Луи Родольфа и Элизабет Кабот Агассис.
 Агассис, Луи (1807—1873) — швейцарский и американский естествоиспытатель.
 Агассис, Элизабет Кабот (1822—1907) — педагог, жена Жана Луи Родольфа Агассиса.

Географические названия 
 Агассис — ледниковое озеро в США.